Replay (voetbal), een tweede wedstrijd tussen twee teams, wanneer de eerste in gelijkspel is geëindigd
Replay (kleding), een Italiaans kledingmerk
Replay (2001), een Frans-Canadese film uit 2003 van Catherine Corsini
Replay (2003), een Amerikaanse film uit 2003 van Lee Bonner
Re-Play, een Nederlandse R&B-groep
Replay (CSNY), een album van Crosby, Stills & Nash uit 1980
Replay (single van Iyaz), een single van de zanger Iyaz uit 2010
Replay (album van Iyaz), een album van de zanger Iyaz uit 2010